Las elecciones generales de Sudán del Sur del 2023, inicialmente se iba a realizar para el año 2015, siendo la primera elección democrática desde la independencia del país el 9 de julio de 2011.  Sin embargo, luego de los rumores sobre un intento de golpe de Estado y la continuación del conflicto en el territorio nacional, hizo poner en duda todo sobre esta elección, especialmente porque todavía no ha sido formulada una constitución permanente. El parlamento de Sudán del Sur en el año 2015 votó a favor de prolongar el periodo del mandato del presidente Salva Kiir y del mismo parlamento hasta el 9 de julio de 2018, con 264 votos a favor sobre unos cuantos que rechazaron la prolongación.  El parlamento de Sudán del Sur decidió prolongar una vez más, el periodo presidencial de Kiir hasta el año 2023.

Antecedentes 
Luego de la independencia de Sudán del Sur, Riek Machar fue nombrado como el primer vicepresidente del país bajo el mandato del mandatario Salva Kiir Mayardit.  En julio del 2013, fue destituido todo el gabinete, esto incluyendo al propio Machar con el pretexto de reducir el tamaño del gobierno. Sin embargo, Machar dijo que esta acción del presidente Kiir, era "un paso más para convertirse en una dictadura" y que estaba dispuesto a enfrentarse a él, por la presidencia de Sudán del Sur. En diciembre de ese mismo año se sofocó un intento de golpe.   La constitución transicional del 2011 establecía que la elección presidencial se realizara el 9 de julio de 2015, fecha en que se supone, culminaría el periodo presidencial (el primero desde la independencia del país).  

El presidente Kiir dijo ante el parlamento del estado de Warrap, que la falta de recursos para hacer un censo y para completar por ende, la nueva constitución desembocaría en un retraso de la elección. Dicho comentario generó dudas de que Kiir probablemente tendría la intención de mantenerse en el poder, aunado a la renuncia del gobernador del estado de Unity Taban Deng Gai, mediante un comunicado en el que decía que "apoyaría a Machar para reemplazar a Kiir en la dirigencia del SPLM y por ende como candidato del mismo para las elecciones", aunque Gai negó haber declarado esa afirmación.

Opiniones internacionales 
En enero del 2017, el presidente de Uganda Yoweri Museveni, pidió que se realizaran las elecciones con el fin de lograr la paz y la estabilidad en el país.

Candidatos presidenciales 
 SPLM
 Suzanne Jambo; secretaria del Partido
 Partido Democrático de la Mayoría Kush (KDMP en inglés)
 Bol Gai Deng; miembro de los Niños perdidos de Sudán del Sur

Referencias 

Política de Sudán del Sur
Elecciones generales
Elecciones en África de 2023